Термити могу бити:
 Термити, ред инсеката.
 Термити (бенд), панк бенд из Ријеке који је деловао на прелазу 1970их и 1980их.
 Термитна смеша, пиротехничка смеша металног праха и металног оксида